Shimatani ist der Familienname folgender Personen:

 Hitomi Shimatani (* 1980), japanische Sängerin
 Seishirō Shimatani (1938–2001), japanischer Fußballspieler und -trainer